Kostelů svatého Filipa a Jakuba bylo v Praze postaveno více:
 Kostel svatého Filipa a Jakuba (Arbesovo náměstí) – na Smíchově, původně románský, zbořený 1892
 Kostel svatého Filipa a Jakuba (Malvazinky) – na smíchovském hřbitově Malvazinky, z roku 1896
 Kostel svatého Filipa a Jakuba (Staré Město) – zaniklý kostel na Betlémském náměstí, v těsném sousedství Betlémské kaple
 Kostel svatého Filipa a Jakuba (Zlíchov) – součást Hlubočep, na skalním vršku nad Vltavou

Údržba:Kostely bez kategorie zasvěcení